

Persone 
Andrea Migliavacca – vescovo italiano
Enrico Migliavacca – allenatore di calcio e calciatore italiano
Filippo Migliavacca – patriota italiano
Giancarlo Migliavacca – ex calciatore italiano
Luciano Migliavacca – compositore e presbitero italiano
Luigi Migliavacca – pittore e decoratore italiano
Mario Migliavacca – calciatore italiano
Maurizio Migliavacca – politico italiano
Renato Migliavacca – scrittore e militare italiano

Altro 
 Casa Migliavacca dei Rivola – edificio medioevale in Bergamo